Песма Евровизије 1982. било је 27. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 24. априла 1982. у Херогејт међународном центру у Херогејту у УК. Био је то седми пут да је УК домаћин такмичења после њихове четврте победе 1981. године. Водитељ такмичења је био Јан Лиминг. Немачка је после 26 покушаја успела да оствари своју прву победу, захваљујући тада 18-огодишњој Никол са освојених 161 поен.

18 земаља је учествовало: Француска је одустала од такмичења жалећи се на квалитет песама, док Грчка која је била жребована да наступи друга по реду је одустала у последњем тренутку.

Резултати

Извођачи који су учествовали раније

Таблица расподеле гласова

Извори 

Песма Евровизије 1982.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1982.